Мария Монтойя Мартинес, , урождённая Мария Антония Монтойя, ; 1881—1980) — художник-керамист родом из индейцев-пуэбло, автор получивших всемирную известность произведений индейской керамики в воссозданном и усовершенствованном ей стиле «чёрное по чёрному».

Биография

См. также 
 Керамика индейцев
 Мата-Ортис
 Пуэбло

Литература 
 Bunzel, Ruth L. The Pueblo Potter. New York: Columbia UP, 1972. 1-133.
 Frank, Larry, and Francis H. Harlow. Historical Pottery of the Pueblo Indians 1600—1880. Boston: New York Graphic Society Ltd., 1974. 1-158.
 Hyde, Hazel. Maria Making Pottery. Albuquerque: Starline, 1973. 3-27.
 Peterson, Susan. The Living Tradition of Maria Martinez. New York: Kodansha International Ltd., 1977. 11-297.
 Lori. «Maria and Julian Martinez Pottery.» Masterpiece Galleries. 2006. Masterpiece Galleries. 7 Mar. 2006

Ссылки 
 Maria Martinez and Julian, Ildefonso Pottery
 Fact sheet on Maria Martinez
 Documentary Film about Maria Martinez
  Maria Martinez Information at the Holmes Museum of Anthropology
  Chapter on «Maria Martinez, Bernard Leach and Shoji Hamada» in Marguerite Wildenhain and the Bauhaus (2007)
 Maria: The Potter of San Ildefonso (1987), The University of Oklahoma Press

Искусство индейцев
Керамика индейцев
Художники-керамисты США
Художницы США